Alessandro Saluzzo di Monesiglio – militare e politico italiano
 Cesare Saluzzo di Monesiglio – nobiluomo italiano
 Giuseppe Angelo Saluzzo di Monesiglio – generale e chimico italiano